«Индустриа́льная» () — станция метротрама в городе Кривой Рог.

Описание 
Открыта 25 октября 1999 года. Принимает трамваи маршрута № 1 и № 3.

Построена по спецпроекту: внешними границами платформ служат стены, на которые опираются балки перекрытия. В центральной части, в зоне подземного вестибюля, конструкция усилена четырьмя парами колонн. Над балками перекрытия расположена крыша. Средняя высота станции — 10 метров, наибольшая (в центральной части) — 24 метра.

Выход в город осуществляется через подземный вестибюль на обе стороны линии. С западной стороны — выход в поле, где должен строиться микрорайон «Индустриальный». Сейчас северная граница микрорайона находится в 100 м от станции. На восточную сторону выход осуществляется через подземный переход под автодорогой «Жёлтые Воды — Никополь» также в поле: в 150—200 метрах южнее располагается Криворожский центральный рудоремонтный завод.

Источники

Ссылки 
 Станция «Индустриальная» на сайте «Мир метро».
 Станция «Индустриальная» в Криворожском ресурсном центре.

Станции Криворожского метротрамвая